Maruki ist der Familienname folgender Personen:

 Maruki Iri (1901–1995), japanischer Maler
 Maruki Toshi (1912–2000), japanische Malerin